El término azotador puede referirse:

a uno de los nombres coloquiales de la oruga Hylesia nigricans;
a Alopias vulpinus;
a la banda boliviana de Thrash Metal Azotador